Kabinett Crispi steht für folgende Regierungen Italiens:
 Kabinett Crispi I, 26. Kabinett des Königreiches (1887–1889), historische Linke
 Kabinett Crispi II, 27. Kabinett des Königreiches (1889–1891), historische Linke
 Kabinett Crispi III, 30. Kabinett des Königreiches (1893–1894), historische Linke
 Kabinett Crispi IV, 31. Kabinett des Königreiches (1894–1896), historische Linke